Ла-Верне́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Валансе.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 190 км на юг от Парижа, 80 км на юг от Орлеана, 50 км на север от Шатору.

Население 
Население — 786 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini